Санково — название населённых пунктов в России:

 Санково — село в Грайворонском районе Белгородской области.
 Санково — село в Гаврилово-Посадском районе Ивановской области.
 Санково — село в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Санково — деревня в Добрянка Пермского края.